Brione ima više značenja:
 Brione (Bergamo)
 Brione (Breša)
 Brione (Torino)
 Brione (Trento)